UNIA est un sigle qui peut désigner : 
 Universal Negro Improvement Association and African Communities League, mouvement de Marcus Garvey,
 UNIA, acronyme de l'Universidad Internacional de Andalucía (université internationale d'Andalousie),

Voir aussi 
 , page d'homonymie